Visando (hérulo) - oficial hérulo do ;
 Visando (godo) - oficial godo do ;